Ortegal steht für:

Ortegal (Comarca), Ort in Spanien
Cabo Ortegal, Kap in Galiciens
Parque Estadual Telma Ortegal, Lager für radioaktiven Abfall in Brasilien
Cap Ortegal (Schiff, 1904), Passagierschiff der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft